В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Енн Гоббс і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Горват і Вірджинія Рузічі 6-3, 4-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Енн Гоббс /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Міма Яушовец /  Андреа Леанд (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Кеті Горват /  Вірджинія Рузічі (фінал)

 Іванна Мадруга-Оссес /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (2-ге коло)
 Ліса Бондер-Крайсс /  Бет Герр (2-ге коло)
 Бренда Ремілтон /  Наоко Сато (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open